Orléans-Braganza – casata che governò l'Impero del Brasile dal 1822 al 1889
 Antonio Gastone d'Orléans-Braganza – militare e aviatore brasiliano naturalizzato francese
 Isabella d'Orléans-Braganza – nobildonna portoghese
 Luigi Maria Filippo d'Orléans-Braganza – nobile portoghese
 Maria da Gloria d'Orléans-Braganza – principessa brasiliana
 Pietro d'Orléans-Braganza – principe brasiliano